Raub bezeichnet:

 Raub, gewaltsame Wegnahme fremder Sachen
 Raub (Deutschland), Strafbestand im deutschen Strafrecht
 Raub (Österreich), Strafbestand im österreichischen Strafrecht
 Raub (Schweiz), Strafbestand im Schweizer Strafrecht
 Raub (Malaysia), malaiische Stadt im Bundesstaat Pahang
 Raub (Distrikt), Distrikt in Malaysia

Raub ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Raub (* 1967), deutscher freischaffender Künstler
 Annelise Raub (1933–2015), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Max Raub (1926–2019), österreichischer Kanute
 Wolfgang Raub (* 1954), deutscher Koch

Siehe auch:

 Beraubefahrzeug
 Raup
 Raupp